Давид Сен-Жак (; род. 6 января 1970 года в Квебек, Квебек, Канада) — астронавт Канадского космического агентства, зачислен в состав экипажа Союз МС-11 и МКС-58.

3 декабря 2018 года в составе экипажа ТПК «Союз МС-11» стартовал с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к МКС, в качестве бортинженера по программе МКС-57, МКС-58/59. Вернулся на Землю 25 июня 2019 года. Продолжительность полёта составила 203 суток 15 часов 15 минут 58 секунд. Совершил один выхода в открытый космос продолжительностью 6 часов 15 минут.

Биография 
Родился 6 января 1970 года в Квебеке в провинции Квебек, вырос в городе Сан-Ламбер той же провинции.

В 1993 году в Политехническом институте Монреаля (École polytechnique de Montréal) получил степень бакалавра технических наук в области физики. В 1998 году в Кембриджском университете получил степень доктора философии (Ph.D.) в области астрофизики. В 2005 году в Университете Лаваля получил степень доктора медицины. В 2007 году окончил ординатуру в области семейной медицины в Университета Макгилла.

В 1999—2001 годах принимал участие в разработке и использовании инфракрасного интерферометра (Mitaka Infrared Interferometer) в Японии и адаптивной оптической системы (Adaptive Optics System) для японского телескопа Субару, расположенного на Мауна-Кеа на Гавайях.

К моменту проведения набора (2008 год) работал врачом медицинского центра (Inuulitsivik Health Centre) в Пувирнитуке — поселении эскимосов на побережье Гудзонского залива в Северном Квебеке.

Кроме того работает лектором медицинского факультета Университета Макгилла.

Космическая подготовка 
Во время проведения третьего набора канадских астронавтов 16 марта 2009 года был назван одним из 16 финалистов. 13 мая 2009 года был зачислен в отряд астронавтов. Прошёл подготовку вместе с астронавтами . 8 сентября 2011 года Канадское космическое агентство сообщило об окончании его подготовки и о получении им квалификации астронавта. После окончания подготовки получил назначение в Отделение робототехники (Robotics Branch) Отдела астронавтов (Astronaut Office) Космического центра им. Джонсона, где принимал участие в операциях с европейским манипулятором ERA на МКС.

15 сентября 2011 года было объявлено о его включении в экипаж NEEMO 15 (NASA Extreme Environment Mission Operations), во время которого в подводной лаборатории Aquarius, находящейся на глубине 19 метров и на расстоянии 5,6 км от побережья  во Флориде, предполагалось отрабатываться пилотируемый полёт на астероид. 21 октября 2011 года Сен-Жак и его товарищи по команде официально стали акванавтами, проведя более 24 часов под водой. Миссия была прервана 26 октября из-за приближения .

В 2012 году прошёл курс обучения по российскому сегменту МКС в качестве пользователя. 26 июля 2012 года получил сертификат об успешном окончании программы обучения по системам ТПК «Союз», что дает право продолжать подготовку к космическому полету в качестве бортинженера-2 корабля «Союз».

С 18 по 22 января 2016 года в Центре европейских астронавтов (European Astronaut Centre) в Кёльне вместе с  прошёл практическую подготовку к работе с оборудованием европейского модуля МКС Коламбус.

16 мая 2016 года Канадское космическое агентство объявило, что он включён в экипаж 58/59 экспедиции на МКС, которая стартует в ноябре 2018 года на корабле «Союз МС-11». 30 ноября 2017 года решением Межведомственной комиссии (МВК) утверждён в качестве бортинженера-1 дублирующего экипажа корабля «Союз МС-09» и основного экипажа корабля «Союз МС-11».

Космический полёт 
3 декабря 2018 года в 14:31 (мск) Давид Сен-Жак в составе экипажа ТПК «Союз МС-11» стартовал с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к МКС. Корабль пристыковался к МКС в 20:33 (мск), полёт проходил 6 часов по короткой четырёхвитковой схеме.

8 апреля 2019 года Давид Сен-Жак и астронавт Энн Макклейн совершили выход в открытый космос для продолжения работ по усовершенствованию системы энергопитания на МКС. Они установили адаптер на секции аккумуляторов, где одна из новых литий-ионных батарей вышла из строя, а также осуществили подключение устройства для подзарядки аккумуляторов. Кроме того, они проложили резервный кабель питания для 17-метрового дистанционного манипулятора Канадарм2 и установили на корпусе американского модуля аппаратуру для расширения возможности беспроводной связи. Сен-Жак также провел фотографирование участков корпуса европейского модуля Columbus, где будут установлены фиксаторы для крепления технической платформы. Выход в открытый космос продолжался более 6 часов.

25 июня 2019 года в 05:48 мск спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмосa Олегом Кононенко, астронавтами Энн Макклейн (НАСА) и Давидом Сен-Жаком (ККА) совершил посадку в Казахстане в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа длительной экспедиции МКС-58/59 составила более 203 суток.

Статистика

Семейное положение 
Женат, трое детей.

Увлечения 
Путешествия, велоспорт, лыжи и парусный спорт. Радиолюбитель с позывным KG5FYI.

Примечания 

Родившиеся в 1970 году
Выпускники Кембриджского университета
Акванавты
Астронавты Канады
Медики Канады
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Квебек (город)
Выпускники Университета Лаваля
Выпускники Монреальского университета